Бакштейн, Иосиф Маркович (род. 1945) — российский искусствовед, художественный критик, куратор и культуролог.
 Бакштейн (нем. Backstein, букв. кирпич) — сорт голландского сыра.